Спіраль (крива)
 Спіраль — система, що складалась з орбітального літака, який мав виводитись у космос гіперзвуковим літаком-розгінником, а потім розгінним блоком на орбіту.
 Спіраль — спосіб підняття на високі пагорби, який використовується на залізницях.
 «Спіраль» — роман Кодзі Судзукі.
 «Спіраль» — сейнен-манґа жахів Дзюндзі Іто.

Фільми 

 «Спіраль» — радянський художній фільм 1990 року.
 «Спіраль» — російський фільм 2014 року.